Filmes
 The Miracle of Morgan's Creek, comédia romântica estadunidense (1945) conhecida no Brasil como "Papai por Acaso"
 Monsieur Papa, comédia francesa (2011) traduzida no Brasil como "Pai por Acaso"
 La Stratégie de la poussette, comédia francesa (2012) exibida no Brasil como "Papai por Acaso"
 Delivery Man, comédia estadunidense (2013) exibida em Portugal como "Pai por Acaso"